Cuverville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Cuverville (Calvados) im Département Calvados
Cuverville (Eure) im Département Eure
Cuverville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
Cuverville-sur-Yères im Département Seine-Maritime

Cuverville ist der Name folgender Personen:
 Jules de Cuverville (1834–1912), französischer Admiral und Politiker

Siehe auch:
 Cuverville Island, auch Île de Cavelier de Cuverville, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika